Павел Рачко́в:
* Рачков, Павел Акимович (1923—1947) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рачков, Павел Алексеевич (1914—2001) — русский писатель и драматург, автор пьес-сказок «Хрустальный букет», «Книжкины заступники» и др.

Примечания